Osoby:
 Hermann Leyn - niemiecki architekt
 Wilhelm Leyn - niemiecki architekt
 Wolfgang Leyn - niemiecki muzyk

Zobacz też:
 Lein